

Botanica 
Cipolla (Allium cepa) – pianta bulbosa commestibile, appartenente alle Liliaceae
Cipolla d'inverno (Allium fistulosum) – pianta bulbosa commestibile, appartenente alle Liliaceae
Cipolla marina – pianta delle Liliaceae

Cinema 
Cipolla Colt – film diretto da Enzo Castellari

Geografia
Montagne della Cipolla – altro nome del Pamir, regione fisica dell'Asia centrale

Persone
Cipolla – famiglia veronese
Cipolla – famiglia siciliana
Er Cipolla, pseudonimo di Enzo Salvi – attore italiano 
Antonio Cipolla – architetto italiano
Arnaldo Cipolla – scrittore e giornalista italiano
Bartolomeo Cipolla – giurista e diplomatico italiano
Bruno Cipolla – canottiere italiano
Carlo Cipolla – conte e storico italiano
Carlo M. Cipolla – storico dell'economia italiano
Claudio Cipolla – vescovo cattolico italiano
Ettore Cipolla – magistrato e politico italiano
Filippo Notarbartolo Cipolla – principe italiano
Flavio Cipolla – tennista italiano
Francesco Cipolla – allenatore di calcio a 5 italiano
Glorianda Cipolla – ex sciatrice alpina italiana
Manlio Cipolla – medico, allenatore di calcio e calciatore italiano
Mario Cipolla – giornalista e critico cinematografico italiano
Michele Cipolla – matematico italiano
Nicolò Cipolla – politico italiano
Rudy Cipolla – musicista e compositore statunitense di origine italiana
Settimio Cipolla – storico e letterato italiano

Letteratura 
Frate Cipolla – personaggio del Decameron (giorn. VI, novella 10)

Altro
11600 Cipolla – asteroide del sistema solare
A cipolla – forma di un oggetto
Cipolla – tipologia di esplosivo
Cipolla – simbolo araldico
Cipolla o orologio a cipolla – nome in gergo con il quale si identificavano i vecchi orologi da tasca, molto diffusi prima dell'avvento di quelli da polso
Integrazione a cipolla nel cerchio
Villa Cipolla – dimora storica del Veneto
In alcune regioni d'Italia viene chiamata così la cepola
Alluce valgo – patologia del piede

Altri progetti